Amano (mons Amanus, Alma-Dağ) – antico nome dei Monti Nur
 Akira Amano (1973) – fumettista giapponese
 Hiroshi Amano (1960) – fisico, ingegnere e ricercatore giapponese
 Jun Amano (1991) – calciatore giapponese
 Kokoro Amano (1982) – attrice pornografica (AV idol) giapponese
 Kozue Amano (1974) – fumettista giapponese
 Misaki Amano (1985) – ex calciatrice giapponese
 Shiro Amano (1976) – fumettista e illustratore giapponese
 Takashi Amano (1986) – calciatore giapponese
 Takashi Amano (1954-2015) – fotografo, naturalista e designer giapponese
 Tsuki Amano, propr. Tsukiko Amano (1975) – cantautrice e disegnatrice giapponese
 Yōichi Amano (1981) – fumettista giapponese
 Yoshitaka Amano (1952) – illustratore giapponese
 Yukiya Amano (1947-2019) – diplomatico giapponese
 Yuri Amano (1966) – doppiatrice giapponese